Ушиця — річка, ліва  притока Дністра
 Ушиця — село, Житомирська область, Коростенський район
 Ушиця — літописне місто Русі

Див. також 
Нова Ушиця
Стара Ушиця